Die Serie A 1994/95 war die 63. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 4. September 1994 und endete am 21. Mai 1995. Es war die erste italienische Meisterschaft, in der für einen Sieg drei Punkte gab, bis zur Saison 1993/94 wurden zwei Punkte für einen Sieg vergeben.

Juventus Turin wurde in dieser Saison zum 23. Mal italienischer Meister. Ebenfalls bekam Juventus den inoffiziellen Titel des Wintermeisters, da sie nach der Hinrunde erste waren. Torschützenkönig wurde mit 26 Tore der argentinische AC-Florenz-Stürmer Gabriel Batistuta.

Als Finalist der Coppa Italia qualifizierte sich der AC Parma für den Europapokal der Pokalsieger.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Um den vierten Absteiger zu ermitteln, war unter den punktgleichen Teams auf Platz 14 und 15 ein Entscheidungsspiel vorgesehen. Das Spiel fand am 10. Juni 1995 in Florenz statt.

Torschützenliste

Zuschauertabelle

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Siehe auch 
 Serie B 1994/95
 Coppa Italia 1994/95

Weblinks 
 Tabellen und Statistiken der Saison 1994/95 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1994
Fußballsaison 1994/95